Мирончик — фамилия.

 Известные носители
 Мирончик, Владимир Юстинович (1915—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Мирончик, Сергей Викторович (род. 1975) — белорусский футболист, тренер.
 Мирончик, Флорин (род. 1981) — румынский гребец-каноист.
 Мирончик, Эникё (род. 1986) — румынская гребчиха.